Експозиція ( — «виставлення») — термін, який може мати кілька значень.
 Експозиція — систематизоване розміщення експонатів на виставці або музеї, що дає більш-менш закінчене уявлення про певне коло предметів чи проблем, а також самі експонати, розміщені в певній системі, у певному порядку;
 Експозиція (музейна) — сукупність музейних предметів, їх копій, предметів і матеріалів науково-допоміжного фонду, виставлених для публічного огляду на тривалий термін, які складають цілісну предметно-просторову систему, в якій музейні предмети та науково-допоміжні матеріали об'єднані єдиним науковим і художнім задумом;
 Експозиція у фотографії — тривалість освітлення, величина, що визначає дію світлового опромінювання на фотоматеріал;
 Експозиція у літературознавстві — частина твору, що передує початку розгортання одиниць структури твору;
 Експозиція — одна з частин сонатної форми.
 Експозиція у медицині — тривалість виконання медичної маніпуляції чи її етапу, яка чітко обмежена в часі згідно показань.

Примітки